

Physique 
 L’annihilation entre une particule et son antiparticule consiste en la disparition de l’une et de l’autre, donnant lieu à libération d’énergie.
 On peut avoir  production de photons d’annihilation lors de la désintégration  β+.
 La période d’annihilation électrons-positrons est un nom donné à un stade du Big Bang.

Littérature 
 Annihilation, un roman écrit par Philip Athans faisant partie de l’univers des Royaumes oubliés de R. A. Salvatore.
 Annihilation, un roman de science-fiction de Drew Karpyshyn paru en 2012 et s’inscrivant dans l’univers Star Wars.
 Annihilation, un roman de science-fiction de Jeff VanderMeer ayant obtenu le prix Nebula du meilleur roman 2014.
 Annihilation, l'adaptation cinématographique du roman réalisée par Alex Garland, sortie en 2018.

Cinéma 
 Doom: Annihilation, un film américain de 2019.

Bande dessinée 
  et sa suite, Annihilation Conquest, deux séries de comics mettant en scène les personnages de l’univers Marvel, notamment Annihilus.

Musique 
 Annihilation, un album du groupe Rebaelliun, sorti en 2001.

Jeu vidéo 
 Total Annihilation, un jeu de stratégie en temps réel (RTS) sorti en 1997.

Divers 
 WWE Annihilation, l'ancien nom du spectacle de catch Bragging Rights, anciennement WWE Cyber Sunday.